Цо́вдри — заповідне урочище в Україні. Розташоване на території Тлумацької міської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області, на південний схід від села Грушка.

Площа — 7,8 га, статус отриманий у 1993 році.

Див. також 
 Цовдри (урочище)

Джерела 
 
 Рішення обласної ради від 15.07.93р.
 Заповідне урочище місцевого значення «Цовдри»

Заповідні урочища Івано-Франківської області
Природоохоронні об'єкти, засновані 1993
Засновані в Івано-Франківській області 1993